Pfarrkirche Kapfenberg steht für:
 Pfarrkirche Kapfenberg-Hl. Familie, Kapfenberg-Industriebereich
 Pfarrkirche Kapfenberg-Schirmitzbühel, Kapfenberg-Deuchendorf, Ortsteil Schirmitzbühel
 Pfarrkirche Kapfenberg-St. Oswald, Kapfenberg-Altstadt